Schupbach ist ein geographischer Name:

 Schupbach, Ortsteil der Gemeinde Beselich, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Schupbach (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn beim Weiler Schuppach (!) der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schuppach